Der BMW G06 ist ein seit 2019 angebotener Crossover aus SUV und Coupé des Automobilherstellers BMW. F96 ist die interne Bezeichnung für den X6 M.

Modellgeschichte 
Erste Bilder des G06 veröffentlichte BMW am . Seine Öffentlichkeitspremiere hatte das Fahrzeug im  auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main. Seit  werden die ersten Modelle des wieder im BMW-Werk Spartanburg produzierten X6 ausgeliefert. Eine überarbeitete Version debütierte am . Sie soll im April 2023 auf den Markt kommen.

Ebenfalls auf der IAA 2019 wurde der G06 als Einzelstück mit einer Vantablack-VBx2-Lackierung vorgestellt. Die verwendete Lackierung absorbiert bis zu 99,965 % des Lichtes und ist das „schwärzeste Schwarz der Welt“.

Auf der LA Auto Show im  präsentiert BMW den X6 als M-Version mit dem Antrieb aus dem BMW M5 F90. Marktstart des X6 M F96 war im .

Technik 

Die dritte Generation des X6 basiert wie der X5 (G05) auf der CLAR-Plattform. Insbesondere der Innenraum entspricht nahezu dem des X5.

Gegenüber dem Vorgängermodell F16 verändern sich die Abmessungen nur geringfügig. Optisch wird der G06 etwas kantiger. Erstmals bei einem BMW-Modell kann die BMW-Niere beleuchtet werden.

Antrieb 
Das Fahrzeug ist ausschließlich mit Achtstufen-Automatikgetriebe erhältlich.

Ottomotoren 
Mit einem 2,0-l-R4-Ottomotor, der maximal 195 kW leistet (xDrive30i), beginnt das Motorprogramm in China. In Europa ist an der Position des kleinsten Ottomotors ein Reihensechszylinder-Motor mit maximal 250 kW, dessen Leistung mit Allradantrieb an alle Räder übertragen wird (xDrive40i); in den USA gibt es dieselbe Motorvariante auch mit Hinterradantrieb (sDrive40i). Leistungsschwächster V8-Ottomotor ist der M50i mit 390 kW. Ebenfalls mit V8-Motor werden der X6 M und der X6 M Competition angeboten; deren maximale Leistung beträgt 441 kW bzw. 460 kW.

Dieselmotoren 
Seit Verkaufsstart wird ein 3,0-l-R6-Dieselmotor mit zwei Leistungsstufen angeboten. Der xDrive30d wird mit Turbolader mit verstellbaren Leitschaufeln aufgeladen und leistet damit maximal 195 kW. Das „M Performance“-Modell M50d das maximal 294 kW leistet hat eine Stufenaufladung aus vier Turboladern. Beide sind mit Allradantrieb ausgestattet.

Umwelt 
Alle in Europa angebotenen Motoren erfüllen mindestens die Euro-6d-TEMP-Abgasvorschrift.

Fahrzeuge in China genügen dem China-VI-Standard und jene in den USA sind nach Bin 125 zertifiziert.

Vantablack-Showfahrzeug 

In einem Making-of-Video mit ca. 01:15 min Länge zeigte der Hersteller die Entstehung des Showfahrzeugs. Diesem zufolge wurde die Verglasung stark abgedunkelt, sodass der Innenraum nicht einsehbar ist. Das Basisfahrzeug, das offenbar ursprünglich eine blaue Farbe trug, wurde dann mit üblichen Schritten vorbereitet und mit VBx2 überlackiert.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

G06
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine